

Astronomia 
 10637 Heimlich – asteroide della fascia principale

Immaginario 
 Heimlich – personaggio di A Bug's Life

Medicina 
 Henry Heimlich – medico statunitense
 manovra di Heimlich – tecnica di pronto soccorso descritta dal dr. Heimlich
 valvola di Heimlich – valvola di drenaggio concepita dal dr. Heimlich